Рудное — село в Тюльганском районе Оренбургской области России. Входит в состав Ивановского сельсовета.

История 
Хутор Новая Америка основан в 1909 г. переселенцами из села Троицкое.
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор Новая Америка переименован в село Рудное.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тюльганского района